Bolarci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Bolarci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Bolarci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna